Modulation kan avse:
 Modulation – en process där en vågrörelse får någon egenskap hos en annan våg att variera i takt 
 Modulation (musik) – en smidig övergång mellan två tonarter
 Modulationsteori – inom fonetiken en allmän teori om talets natur
 Modulation (akustik) – inom akustik det talade ordets förändring
 Modulation (filosofi och religion) – allmän, långsam förändring
 Modulation (medicin) – förändring
 Modulation (ekonomi) – förändring
 Pulskodsmodulering –  en digital representation av en analog signal
 Moduloräkning – en term inom matematiken